Bailey Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bailey Hall (Lawrence, Kansas), NRHP-ID 01001122
 Bailey Hall (Ithaca, New York), NRHP-ID 84003113